Esistono due cantoni della Francia con questo nome:
 Cantone di Saint-Louis (Alto Reno)
 Cantone di Saint-Louis (Guadalupa)